Prudziany – wieś w dawnym powiecie lidzkim
 Prudziany – wieś w dawnym powiecie trockim